Футбольный клуб «Вагаршапа́т» () — армянский футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1967 году.

Прежние названия 
 1967—1988: «Аракс» Эчмиадзин
 1988—1992: «Звартноц» Эчмиадзин
 1992—1993: «Звартноц» Вагаршапат
 1993—1997: СКА-«Араи» Вагаршапат
 2003—2005: «Вагаршапат»

История 
До проведения независимого чемпионата Армении клуб нигде себя толком не смог проявить. Лишь с 1990 года начался его профессиональный этап во второй лиге СССР, где им было занято 7-е место.

С 1992 года команда выступала в Высшей лиге Армении, заняв по итогам дебютного сезона 10-е место и забронировав право остаться в элите на следующий год.

В Кубке Армении клуб дошёл до 1/4 финала и уступил «Вану» (Ереван) со счётом 0:2. Эти результаты остались лучшими в истории выступлений команды в футбольных турнирах независимой Армении.

Последующие 13-е, а за ним и 14-е места опустили клуб в Первую лигу, где он и продолжил свои выступления. В неофициальном первенстве 1995 года команда заняла 3-е место и получила малые бронзовые медали. Однако через 2 года она отказалась от участия в соревнованиях.

Возрождение клуба произошло спустя 6 лет под новым названием «Вагаршапат», став ярким событием в Первой лиге. По итогам сезона команде были вручены серебряные медали малого достоинства, но 2-е место по действовавшему на тот момент регламенту не позволило выйти в Премьер-лигу.

В сезоне-2004 было занято 4-е место, в сезоне-2005 — 8-е место. Именно 2005 год стал последним в недолгом периоде возрождения клуба, после окончания которого он вновь был расформирован.

Достижения 
  Серебряный призёр Первой лиги (1)  2003
  Бронзовый призёр Первой лиги (1)  1995

Главные тренеры клуба 
  В. Егиазарян (1990)
  Самвел Айвазян (1991)
  Аркадий Андриасян (1992—1993)
  Ашот Мартиросян (1993)
  Рудик Аванесян (1993)
  Гевонд Погосян (1994)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на www.weltfussballarchiv.com  
 Профиль на rsssf.com 
 Профиль на foot.dk 

ФК «Вагаршапат»
Футбольные клубы Армении, прекратившие существование